Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Tabara che ha battuto in finale Florian Mayer 6-4, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Alexander Waske (primo turno)
 Arvind Parmar (semifinali)

 Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Massimo Dell'Acqua (secondo turno)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Markus Hantschk (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2004